«Стигматы Святого Франциска» () — утраченная картина, созданная Микеланджело около 1500 года. По информации Вазари, Микеланджело создал только картон картины.

История 
По свидетельствам Вазари, такой картон был создан Микеланджело во время первого пребывания в Риме (1496−1500). В это время юноша жил у Рафаэля Риарио, кардинала Сан-Джорджио-ин-Велабро, парикмахер которого был живописцем. Микеланджело подружился с парикмахером «и нарисовал для него на картоне Св. Франциска, получающего стигматы, а парикмахер очень тщательно перенес этот рисунок на доску в красках». Картина хранилась «в первой капелле слева от ворот» в церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио.

Возможно, что работа Джованни де Векки () создана по мотивам творения Микеланджело, как это представляет Филиппо Титти. Однако нет доказательств, что Векки вообще видел произведение Микеланджело. Также существуют маловероятные гипотезы, будто картина Векки была нарисована поверх работы Микеланджело.

К этому же периоду относится незавершенная работа Микеланджело «Положение во гроб», заказанная для церкви Сант-Агостино.

Примечания 

 а. Речь идет о «Стигматах Святого Франциска» (1594). Работа находится в первой часовне слева от входа в церковь

Ссылки

Источники 

  
 
 
  
  
  

Картины Микеланджело
Картины, изображающие христианских святых
Утраченные картины